Valeriu Munteanu se poate referi la:

Valeriu Munteanu, filolog
Valeriu Munteanu, politician

Vezi și
Valer Muntean